Виталий Александрович Троцкий — футболист 1993 г.р.
 Виталий Николаевич Троцкий (1835—1901) — российский генерал-адъютант, генерал от инфантерии.